Ак-Дёбё — название населённых пунктов в Киргизии:

 Ак-Дёбё — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Ак-Дёбё (быв. Орловка) — село в Бакай-Атинском районе Таласской области.